Příjmení Skovajsa nese více různých osobností:

 Jiří Skovajsa (* ???) – český divadelní herec a loutkoherec
 Lukáš Skovajsa (* 1994) – slovenský fotbalový obránce
 Miroslava Skovajsová (* 1957) – česká lékařka – onkoložka, bojovnice proti rakovině prsu
 Vladimír Skovajsa (1929–2002) – československý plavec
 Sestry Skovajsovy – ženské vokální trio